Glypanostoma pallescens är en ringmaskart som först beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1879.  Glypanostoma pallescens ingår i släktet Glypanostoma och familjen Ampharetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pallescens